Kelker steht für:

 Kelker (Colorado), ein Ort im El Paso County (Colorado) im US-Bundesstaat Colorado

Kelker ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Kelker (* 1962), deutsche Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Lutz-Kelker-Fehler (engl. Lutz–Kelker bias), statistischer Fehler in der Astronomie bei der Entfernungsbestimmung mittels Parallaxe